Раковицкий монастырь () — духовное учреждение Сербской православной церкви. Относится к Белградско-Карловацкой архиепископии. Посвящён архангелам Михаилу и Гавриилу. Расположен в пригороде Белграда. Памятник культуры.

История 
Основан в XIV веке. Первые упоминания в исторических источниках — с XVI века.

На протяжении веков несколько раз был разрушен и восстановлен.

Храм 
Оформлен в моравском стиле. В 1862 году старый настенный иконостас был заменён новым, украшенным резьбой по дереву (создан на средства князя Михаила Обреновича).

В начале XX века иконостас был обновлён, и на месте старых икон были установлены новые, работы художника-монаха Рафаила Момчиловича.

Владеет богатой ризницей, где хранятся многие ценнейшие предметы искусства, например, значительная коллекция книг XVII—XIX веков.

Погребения 
Здесь находятся фамильные усыпальницы Еврема Обреновича и генерала Миловоя Блазнавца, могилы многих известных личностей, в том числе сербских патриархов Димитрия и Павла, а также Себастьяна Роша, членов королевского рода Обреновичей и др. К северной монастырской стене снаружи примыкает надгробный памятник герою Первого сербского восстания воеводе Васе Чарапичу.

Ссылки 

 Монастырь Раковица (Белград, Сербия)
 Монастырь Раковица
 РАКОВИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ

Православные монастыри Сербии